Pès (in pəs) (znanstveno ime Canis) je rod, ki vključuje današnje vrste volkov in šakalov, vključno s sivim volkom (Canis lupus), ki naj bi bil prednik udomačenega psa (Canis lupus familiaris). Obstaja 7 do 10 vrst, odvisno od tega kateri vir uporabiš. Šakali so bili včasih v svojem lastnem rodu Thor, ampak ta klasifikacija se danes ne uporablja več. Nekateri znanstveniki menijo, da v rod Canis spada tudi rdeči volk, ki je sicer v samostojnem rodu Cuon. Drugi bližnji rodovi so Lycaon (afriški divji pes) in, bolj oddaljeni, Pseudalopex in druge južnoameriške lisice. V rodu Canis je veliko izumrlih vrst, sa je ta rod že zelo star, iz miocenske dobe.

Vrste in podvrste rodu Canis

Sklici 

 
Taksoni, opisani leta 1758